Кукарино — название населённых пунктов:

Россия 
 Кукарино — посёлок в Лежневском районе Ивановской области.
 Кукарино — деревня в Можайском районе Московской области.